Влади́мир Григо́рьевич Фёдоров:
 Фёдоров, Владимир Григорьевич (1874—1966) — русский конструктор, профессор, генерал-лейтенант.
 Фёдоров, Владимир Григорьевич (1939—2011) — хозяйственный и партийный деятель Украинской ССР, дипломат.